Lista obejmuje 1000 kolejnych planetoid posiadających numery, zaczynając od 72001. takiego obiektu. Planetoidy te zostały odkryte w okresie od 18 listopada 2000 do 15 marca 2002. Spis nie zawiera wszystkich asteroid odkrytych w tym czasie, gdyż nie każda jednakowo szybko otrzymuje kolejny numer. 

Uwaga. W kolumnie Odległość podano średnią odległość obiektu od Słońca, wyrażoną w jednostkach astronomicznych.

72001-72100

72101-72200

72201-72300

72301-72400

72401-72500

72501-72600

72601-72700

72701-72800

72801-72900

72901-73000

Przypisy 

Lista planetoid 072001-073000